Azazel – nome enigmatico presente sia nei testi sacri ebraici che in quelli apocrifi

Cinema
Azazel – film del 2009

Letteratura
Azazel – raccolta di racconti di Isaac Asimov
Azazel (عزازل – Azâzîl) – romanzo del 2008 di Youssef Ziedan

Fumetti
Azazel – personaggio dei fumetti Marvel

Videogiochi
Azazel – personaggio della serie di videogiochi Tekken
Azazel – personaggio giocabile di the binding of Isaac